Марк Харрис:
* Харрис, Марк (род. 1963) — английский футболист.
 Харрис, Марк (1947—2020) — австралийский регбист, трёхкратный чемпион мира по регби.
 Харрис, Марк (род. 1998) — валлийский футболист.